De Poolse Ekstraklasa 2016/17 was het 83ste seizoen in het Poolse topvoetbal, sinds de oprichting in 1927. Het seizoen begon op 15 juli 2016 en werd afgesloten op 4 juni 2017. Elk team speelt 30 wedstrijden in het regulieren seizoen, 1 wedstrijd thuis en 1 uitwedstrijd. Na de 30ste speelronde (eind april 2017), werd de groep in tweeën gesplitst en verdeeld in een "Kampioenspoule" en "Degradatiepoule", de bovenste 8 clubs en de onderste 8 clubs. Deze clubs spelen 7 wedstrijden onder elkaar, waarbij de punten die behaald zijn in het regulieren seizoen worden gehalveerd.

De verdedigende titelkandidaat was Legia Warschau, die hun 11de Poolse landstitel won voorgaande seizoen. Op de laatste speeldag (4 juni 2017) verzekerde Legia Warschau zich opnieuw van de 12e landstitel door thuis tegen Lechia Gdansk 0-0 gelijk te spelen.

Eindstand

Regulier seizoen

Kampioenspoule

Degradatiepoule

Topscorers

Zie ook
Pools voetbalelftal in 2016

Externe links 
 Ekstraklasa 2016/17 (90minut.pl)

Poolse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2016/17